Die World Series 1969, das Finale der Major League Baseball, wurde vom 11. Oktober bis zum 16. Oktober 1969 ausgetragen. Es standen sich die Meister der American League, die Baltimore Orioles, und der Champion der National League, die New York Mets, gegenüber. Die Best-Of-Seven-Serie ging mit 4 zu 1 Siegen an das Franchise aus New York. Der damit verbundene erste World-Series-Titel der Mets gilt als eine der größten Sensationen im Profibaseball. Damals und auch heute noch sehen Baseballexperten das Team der Orioles zu dieser Zeit als bestes Baseballteam aller Zeiten an.

Der mehr als überraschende Sieg des Teams aus Queens brachte der Mannschaft von 1969 den Spitznamen The Miracle Mets ein.

Der Weg in die World Series 
Die Saison 1969 war die erste überhaupt, in der die beiden Major Leagues in jeweils zwei Divisionen geteilt waren.

Für die New York Mets war die Saison erst die achte seit der Gründung des Teams 1962. In den sieben Spielzeiten zuvor konnte der Club in der National League nie besser abschneiden als Platz 9. Bereits ihr Erfolg in der neu gegründeten East Division war eine kleine Sensation. Die Mets verwiesen mit einer Siegquote von 61,7 % die Cubs mit 8 Siegen Vorsprung auf Platz 2. Auch der klare 3:0-Erfolg in der League Championship Series gegen die Atlanta Braves war mehr als überraschend. Trotz der Erfolge gingen die Mets als krasser Außenseiter in die World Series.

Die Baltimore Orioles dominierten die Regular Season der American League. In ihrer Division konnten sie dank einer mehr als überragenden Siegquote von 67,3 % die Detroit Tigers mit 19 Siegen Vorsprung schlagen. Auch die League Championship Series überstanden die Orioles souverän. Die Minnesota Twins wurden mit 3:0 geschlagen. Dank Stars wie Jim Palmer, Brooks Robinson und Frank Robinson schien der Gewinn der World Series relativ klar.

Übersicht der Spiele

Die Spiele im Einzelnen

Spiel 1 
Samstag, 11. Oktober 1969 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 2 
Sonntag, 12. Oktober 1969 im Memorial Stadium in Baltimore, Maryland

Spiel 3 
Dienstag, 14. Oktober 1969 im Shea Stadium in Queens, New York

Spiel 4 
Mittwoch, 15. Oktober 1969 im Shea Stadium in Queens, New York

Spiel 5 
Donnerstag, 16. Oktober 1969 im Shea Stadium in Queens, New York

Einzelnachweise 

1969
Baseball 1969
Sportveranstaltung in Baltimore
Sportveranstaltung in Queens
Baltimore Orioles
New York Mets